Il termine chiasmo, dal latino tardo chiasmus, dal greco χιασμός, chiasmòs, 'disposizione a forma di chi', deriva anche della ventiduesima lettera dell'alfabeto greco, χ (chi), indica:

Chiasmo – figura retorica
Chiasmo – nella scultura antica, formula compositiva nella rappresentazione della figura umana
Chiasmo – in anatomia, lamina di sostanza bianca, posta alla base del cervello 
Chiasmo – nella citologia, punto in cui due cromosomi omologhi formano una sinapsi durante la meiosi

Pagine correlate
Chiasma